Chauvinelia är ett släkte av ringmaskar. Chauvinelia ingår i familjen Acrocirridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Chauvinelia